Niemcy:
 Söllingen – dzielnica gminy Pfinztal w powiecie Karlsruhe, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Söllingen – dzielnica gminy Rheinmünster w powiecie Rastatt, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia 
 Söllingen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Helmstedt